Institut polytechnique de Paris — французький державний університет, заснований 2019 року. Розташований у місті Палезо та околицях.

В університеті навчається билзько 9 000 студентів.

Примітки

Посилання 
 Institut polytechnique de Paris

Університети Франції
Засновані у Франції 2019